Frans av Lothringen kan syfta på:

 Frans I av Lothringen
 Frans II av Lothringen
 Frans III av Lothringen